Ein Rohheitsdelikt bezeichnet ein:
 Körperverletzungsdelikt
 Raubdelikt (zum Beispiel: Handtaschen-Raub)
 Freiheitsdelikt (auch: die Beraubung der persönlichen Freiheit)